Enghien steht für:
 eine Stadt in der belgischen Region Wallonien, niederländisch Edingen, siehe Enghien (Belgien)
 die französische Gemeinde Enghien-les-Bains
 den Kanton Enghien-les-Bains im französischen Département Val-d'Oise
 die Gemeinde Enghien-le-Francais, zeitweise der Name von Nogent-le-Rotrou
 die adlige bzw. gräfliche Familie Enghien (Adelsgeschlecht)
 einen Adelstitel, siehe Herzog von Enghien

d'Enghien ist der Familienname folgender Personen:
 Maria d’Enghien (1367–1446), Gräfin von Lecce und Titularkönigin von Sizilien, Jerusalem und Ungarn